La Rue-Saint-Pierre peut faire référence à deux communes françaises : 
 La Rue-Saint-Pierre, dans l'Oise
 La Rue-Saint-Pierre, dans la Seine-Maritime

Voir aussi 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France